David Ekholm (né en 1979),  biathlète suédois
 Helena Ekholm, biathlète suédoise
 Mattias Ekholm (1990-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace
 Nils Gustaf Ekholm (1848-1923), météorologue et explorateur polaire suédois